Dywizje kawalerii (jazdy) noszące numer „9”:

Austro-węgierska:
 9 Dywizja Kawalerii

Rosyjska:
 9 Dywizja Kawalerii